Ted Adams peut désigner :
 Ted Adams (1890-1973), acteur américain ;
 Ted Adams (1906-1991), footballeur anglais.